Liste de conférences à Londres (dans l'ordre chronologique) :
 Conférence de Londres de 1830
 Conférence de Londres de 1832 (qui donne lieu au Traité de Londres)
 Conférence de Londres de 1838-1839 (qui donne lieu au Traité des XXIV articles)
 Conférence de Londres de 1852
 Conférence de Londres de 1864 ( - )
 Conférence de Londres de 1866
 Conférence de Londres de 1867 (qui donne lieu au Traité de Londres de 1867)
 Conférence de Londres de 1881
 Première Conférence pan-africaine (1900)
 Second Congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (1903)
 Conférence de Londres de 1908
 Conférence navale de Londres de 1908-1909
 Conférence de Londres de 1912-1913 (ou Conférence de la paix de Londres)
 Conférence de Londres de 1914 (annulée)
 Conférence de Londres de 1920
 Conférence de Londres de 1921
 Conférences de Londres de 1921-1922
 Conférence navale de Londres de 1930 (qui donne lieu au Traité naval de Londres)
 Round Table Conference (1930-1932)
 Conférence économique de Londres (1933)
 Deuxième conférence de désarmement naval de Londres de 1935-1936 (qui donne lieu au Second traité naval de Londres)
 Conférence de Londres de 1939
 Conférence de Londres de 1945 (qui donne lieu à l'Accord de Londres)
 Conférence de Londres de 1946-1947
 Conférence de Londres de 1947
 Conférence de Londres de 1948
 Conférence de Londres de 1948
 Conférence des Neuf Puissances (1954)
 Conférence de Londres de 1959
 Conférence de Londres de 1995
 Conférence internationale sur l'Afghanistan de 2006
 Conférence internationale sur l'Afghanistan de 2010
 Conférence de Londres sur la Libye (2011)
 Conférence de Londres sur la Somalie (2012)
 Conférence de Londres sur le trafic d'animaux (2014, 2018)

Voir aussi 
 

Conférence